Mamadou N'Diaye (1 de Dezembro de 1984) é um futebolista senegalês, que joga actualmente no Portimonense Sporting Clube.

N'Diaye, Mamadou